Uribe est un nom d'origine basque qui signifie « ville d'en bas », du basque uri (ville) et be (d'en bas).

Toponyme 

 Uribe : comarque de la Communauté autonome basque, en Espagne ;
 Hego Uribe est une division récente dans la province de Biscaye ;
 Uribe-Kosta est une division récente dans la province de Biscaye ;
 Uribe est un quartier de la ville de Zeanuri ;
 La Uribe est une municipalité située dans le département de Meta en Colombie ;
 Rafael Uribe Uribe est le  de Bogota, la capitale et plus grande ville de Colombie.

Patronyme 

 Álvaro Uribe (né en 1952), président de la Colombie de 2002 à 2010 ;
 Antonio Lorenzo Uribe Uribe (1900-1980), botaniste colombien dont l’abréviation botanique standard est L.Uribe ;
 Armando Uribe (1933-2020), diplomate et écrivain chilien ;
 Carlos Jarque Uribe, économiste et homme politique mexicain ;
 Cenaida Uribe, joueuse de volley-ball et femme politique péruvienne ;
 Christina Buley-Uribe (née en 1970), historienne de l'art franco-britannique ;
 Fernando Serrano Uribe (1789-1819), homme politique colombien ;
 Horacio Serpa Uribe (né en 1943), homme politique colombien ;
 Imanol Uribe (né en 1950), producteur et réalisateur espagnol ;
 Jaime Jaramillo Uribe (né en 1917), historien colombien ;
 Jessi Uribe (1987-), auteur-compositeur-interprète colombien ;
 Jose Domingo Restrepo Uribe (1852-1911), homme politique, général, intellectuel et propriétaire colombien ;
 Juan Uribe (né en 1979), joueur de baseball dominicain ;
 Julio César Uribe (né en 1958), footballeur péruvien surnommé « le diamant noir » ;
 Kirmen Uribe (né en 1970), écrivain espagnol de langue basque ;
 Manuel "Chicho" Uribe (né en 1940), footballeur péruvien, ancien gardien de but ;
 Manuel Uribe (1965-2014), l'homme le plus gros du monde en 2006 ;
 Nora Uribe, femme politique vénézuélienne ;
 Pedro Restrepo Uribe (?-1923), homme politique, intellectuel et militaire colombien ;
 Rafael Uribe Uribe (1859-1914), avocat, journaliste, diplomate et militaire colombien ;
 Rosa Amelia Plumelle-Uribe (née en 1951), avocate et historienne colombienne ;
Sofía Gómez Uribe (née en 1992), plongeuse apnéiste colombienne ;
 Vicente Uribe (1897-1961), homme politique espagnol.

Toponymie basque
Patronyme basque